John Norton si può riferire a diverse persone:
John Norton, 5º barone Grantley (1855-1943), nobile britannico e numismatico;
John Norton (architetto) (1823-1904); 
John Norton (atleta) (1893-1979), medaglia olimpica;
John Norton (pallanuotista) (1899-1987);
John Norton (capo Mohawk), svolse un ruolo preminente nella guerra del 1812;
John Norton (puritano) (1606-1663);
 John Norton, fondatore della Old Ship Church ad Hingham (Massachusetts), nipote del precedente, antenato di Abigail Adams;
John N. Norton (1878-1960), politico statunitense;
John D. Norton, filosofo della scienza australiano; John D. Norton's Homepage
John Norton (giornalista) (1858-1916), giornalista e politico australiano;
John Pitkin Norton (1822-1852), educatore e autore statunitense;
John W. Norton (1876-1934), artista dell'Illinois;
John Norton (poeta), autore statunitense contemporaneo;
John Bruce Norton (1815-1883), avvocato ed educatore britannico;
Jack Norton (attore) (1882-1958);
Jack Norton (musicista) (1980-).